Solymos () ist:

 Solymos (Stammvater), in der griechischen Mythologie der Stammvater der Solymer
 Solymos (Trojaner), in der griechischen Mythologie ein Begleiter des Aeneas
 ein Beiname des Zeus, siehe Solymeus
 in der antiken Geographie ein Berg in Termessos, siehe Güllük Dağı

Solymos ist der Familienname folgender Personen:

 Péter Solymos (1910–2000), ungarischer Pianist